Анастасия Юрьевна Васильева (родилась 18 января 1992 года в Харькове, Украина) — украинская теннисистка; победительница 36 турниров ITF (девять — в одиночном разряде).

Общая информация 
Анастасия в теннисе с шести лет; любимое покрытие — хард.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (24)

Победы (9) 

* призовой фонд до 2017 года

Поражения (15)

Финалы турниров ITF в парном разряде (49)

Победы (27)

Поражения (22)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты Украины